Příjmení Hönig nosí tyto osobnosti:

 Johann Hönig, (1810–1886), rakouský matematik, vysokoškolský padagog a politik
 Pavel Hönig, (* 1948), český politik, poslanec PSP za ČSSD
 Vladimír Hönig, (1921–1999), český fotbalista
 Vladimír Hönig, (* 1982), český politik SPOZ

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení